

Geografia
 Sant'Atto – frazione di Teramo

Persone 
 Sant'Atto (Attone) – vescovo di Pistoia  (22 maggio) MR
 Sant'Atto o Attone di Tordino – abate (19 novembre) 
 Beato Atto o Attone (Azzone) da Camerino – religioso (spesso confuso col precedente)